Конструкция – съвкупност от взаимно свързани елементи, която изпълнява определена функция; направа, строеж, устройство.

В зависимост от вида на елементите различават различни видове конструкции:

Видове конструкции 
 техническа – изградени от техничеси елементи (напр. машина, механизъм, транзистор и др.)
 езикова – изградена от езикови елементи (изречения, думи, препинателни знаци и др.)
 музикална – изградена от музикални елементи (ноти и др.)
 математическа – изградена от математически елементи (напр. математическа формула и др.)
 логическа – изградена от логически елементи
 архитектурна – изградена от конструктивни елементи на сградата

Източници 

Техника